Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2000 () был 12-м розыгрышем турнира. Финальная часть проходила в Словакии с 27 мая по 3 июня 2000 года. Титул защищала сборная Испании.

Чемпионат также являлся отборочным турниром на Летние Олимпийские игры 2000 года в Сиднее. По итогам чемпионата четыре лучшие команды получили путёвки на Летние Олимпийские игры.

По итогам турнира чемпионом Европы в четвёртый раз стала сборная Италии.

Квалификация

Участники

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Олимпийские игры 2000 
По итогам турнира, путёвки на Олимпиаду 2000 получили Италия, Чехия, Испания и Словакия.

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2000
Футбол в Европе в 2000 году
Международные соревнования по футболу в Словакии
Май 2000 года
Июнь 2000 года
Спорт в Словакии в 2000 году
Чемпионаты Европы в 2000 году
Чемпионаты Европы в Словакии